Сенюко́в — русская фамилия.

Известные носители 
 Сенюков, Василий Михайлович (1907—1975) — советский геолог-нефтяник.
 Сенюков, Михаил Васильевич (1934—1981) — советский отоларинголог, онколог.
 Сенюков, Николай Николаевич (1925—2007) — советский футболист, тренер.
 Сенюков, Сергей Васильевич (1955—1992) — советский прыгун в высоту.